

Pessoas 
Thomas Carlyle — escritor , historiador e ensaísta escocês
Robert Carlyle — ator britânico
Carlyle Guimarães Cardoso (1926—1982) — futebolista brasileiro (Brasil, Atlético Mineiro, Fluminense, Santos, ...), após journalista

Outros usos 
Carlyle (Illinois) — cidade do Estado americano de Illinois, Condado de Clinton
Carlyle Group — empresa
Boone Carlyle — personagem da série Lost da ABC

Desambiguações de sobrenomes